Christian Boltanski (1944–2021) – artista, fotografo e regista francese
Christophe Boltanski (1962) – scrittore e giornalista francese, figlio di Luc
Luc Boltanski (1940) – sociologo francese, fratello di Christian